Гватемала принимала участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене в третий раз в истории, но не завоевала ни одной медали. Делегация состояла из 8 спортсменов.

Результаты

Борьба 

Спортсменов — 4

Участники: Хуан де Эрнандес, Педро Пинеда, Луис Фуэнтес, Йозеп Бург

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 3

 Мужчины

Стрельба 

Спортсменов — 1

Ссылки 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года
1970-е годы в Гватемале